Estaubé peut désigner :
 la vallée d'Estaubé, une vallée des Pyrénées, dans le département français des Hautes-Pyrénées ;
 le cirque d'Estaubé, qui ferme la vallée au sud ;
 le gave d'Estaubé qui prend sa source dans le cirque et s'écoule dans la vallée ;
 les pics d'Estaubé, des pics à l'est du cirque culminant à 2807 m.